Манев може да се отнася за:

 Божидар Манев (р. 1932), български актьор
 Георги Манев, няколко души с това име
 Деньо Манев (1850-те – ?), български общественик
 Добромир Манев (р. 1942), български актьор
 Емануил Манев (р. 1992), български футболист
 Ефтим Манев (1931 – 2010), поет от Република Македония
 Иван Манев (1887 – 1925), български политик, деец на БКП
 Коле Манев (р. 1941), художник от Република Македония
 Красимир Манев (р. 1951), български математик
 Манчо Манев (?), български революционер и политик
 Никола Манев (р. 1940), български художник
 Пано Манев (? – 1945), български революционер
 Юлиян Манев (р. 1966), български футболист